Aigendorf heißen folgende Ore:

 Aigendorf (Attenweiler), Ortsteil der Gemeinde Attenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Aigendorf (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
Siehe auch:
 Eickendorf
 Eigendorf